WBLS steht für:
 Blankensee (Meckl) (DS100-Code), Bahnhof von Blankensee (Mecklenburg)
 WBLS (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender

Abkürzung